USS Nebraska je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nebraska (BB-14) 
 USS Nebraska (SSBN-739)

Nebraska